Эль-Муджиб, Вади-эль-Муджиб, Арно́н (, ) — река в Иордании. Берёт начало в горах Галаада восточнее Иордана и впадает в Мёртвое море.

Протекает в ущелье Вади-Муджиб, где в 1967 году Иорданским Королевским обществом охраны природы организован одноимённый национальный парк, примерно в 90 км к югу от Аммана. Длина реки составляет около 72 км. Впадает в Мёртвое море напротив Эйн-Геди. На реке в 25 км от устья построена плотина.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Arnon // Паули-Виссова.

Ссылки 
 

Бассейн Мёртвого моря
Реки Иордании